Гран-при Бельгии 1953 года (официально XV Grand Prix de Belgique) — автогонка, прошедшая 21 июня 1953 года на трассе Спа-Франкоршам, Спа, Бельгия. Она стала четвёртой гонкой сезона 1953. Гонку выиграл Альберто Аскари.

Квалификация

Гонка 

|}

 Поул-позиция: Хуан Мануэль Фанхио — 4:30,0
 Быстрый круг: Хосе Фройлан Гонсалес - 4:34,0 (2 круг, 185,51 км/ч)

 Автомобиль №6 использовался совместно: Джонни Клэз (13 кругов), Хуан Мануэль Фанхио(22 круга).

Положение в чемпионате после Гран-при 

 В чемпионате засчитывались только 5 лучших результатов.

Ссылки 
 
 
 
 

Гран-при Бельгии